UIL steht für:

 Unione Italiana del Lavoro, ein italienischer Gewerkschaftsbund
 UNESCO Institute for Lifelong Learning, ein Institut der UNESCO
 User in the loop, Benutzersteuerung zum Erreichen einer Zielvorgabe

UIL